Трявна — имя собственное.

 Трявна — город в Болгарии. Находится в Габровской области, входит в общину Трявна. 
 Трявна — община в Болгарии. Входит в состав Габровской области.